Niágara o Niagara pueden referirse a:
Geografía
 Niágara, localidad del estado de Dakota del Norte, Estados Unidos.
 Niágara, pueblo del estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Niágara, condado del estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Niágara, localidad del estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 El río Niágara, en América del Norte.
 Las cataratas del Niágara en dicho río.
Entretenimiento
 Niágara, una película de 1953.
 Niágara, grupo español de glam metal.
 Niagara, grupo francés de synth pop.
 Niagara, cantante y pintora estadounidense.
Otros
 El procesador UltraSPARC T1 de Sun Microsystems.
 La Universidad de Niágara, en la ciudad de Niagara Falls (Nueva York).

Véase también 
 Niagara Falls